Costa del Sol Occidental – comarca della Spagna, situata nella provincia di Malaga, in Andalusia
 Costa Occidental – comarca della Spagna, situata nella comunità autonoma della Cantabria
 Occidental – lingua ausiliaria internazionale creata da Edgar de Wahl e pubblicata inizialmente nel 1922
 Occidental – census-designated place della Contea di Sonoma, California, Stati Uniti
 Occidental – distretto della Costa Rica facente nel cantone di Cartago
 Occidental Petroleum – società statunitense produttrice ed esploratrice di idrocarburi